Шапо́-берже́р ( — «шляпа по-пастушьи») — женский головной убор, соломенная шляпка с плоскими широкими полями и низким верхом, обычно украшенная лентами или цветами. В Англии называлась «шляпкой доярки» ().

По другой версии своим названием шляпка обязана «Портрету мадам Бержере» (ок. 1766) кисти Франсуа Буше, придворного художника французского короля Людовика XV. Женщина, изображённая на портрете (возможно, одна из жён коллекционера Бержере де Гранкура), держит в руках подобную соломенную шляпку, украшенную голубой лентой.

Войдя в моду в середине XVIII века, этот головной убор был особенно популярен в эпоху рококо — его изображение можно увидеть на полотнах художников Ж.-О. Фрагонара («Качели»), Ф. Буше, Т. Гейнсборо, И. Цоффани и других.

Галерея

Примечания 

Женские головные уборы
Головные уборы XVIII века
Головные уборы XIX века
Мода рококо
Шляпы